Mensa  o constel·lació de la Taula , constel·lació de l'hemisferi sud introduïda per Nicolas-Louis de Lacaille 
 Mensa (exogeologia), formació geològica present en planetes o semblants cossos celestes, que són petits altiplans amb cims plans i horitzontals envoltats per penya-segats de pendents especialment pronunciades
 Mensa International, associació de persones d'altes capacitats
 Caietà Mensa (Manresa, 1765 - 1845), organista, mestre de capella i compositor català 
 Can Mensa, casa al municipi de Cervelló (Baix Llobregat) 
 Carles Mensa i Corchete (Barcelona, 1936-82), pintor català
 Serra de Mensa, serra al municipi de Castellfollit del Boix, a la comarca del Bages